Okręty US Navy o nazwie USS "Chicopee":
 Pierwszy  był dużym parowcem. W służbie w latach 1864-66.
 Drugi  był zbiornikowcem. W służbie w latach 1942-46.

Chicopee